Лесака () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 55,2 км². Население — 2736 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Lesaka

Муниципалитеты Наварры